Linde har flere betydninger:
 Linde (adelsslægt) – en slægt og et efternavn
 Linde AG – tysk virksomhed

Byer:
 Linde (Randers Kommune) – landsby i Linde Sogn
 Linde (Struer Kommune) – landsby i Asp Sogn